Boulami ist der Familienname folgender Personen:

 Brahim Boulami (* 1972), marokkanischer Leichtathlet
 Khalid Boulami (* 1969), marokkanischer Leichtathlet